Les Varanopidae (varanopidés en français) sont une famille éteinte de synapsides eupélycosauriens qui ressemblaient aux varans actuels et auraient eu le même style de vie, d'où leur nom. Ils ont vécu au cours du Permien inférieur et moyen aux Amériques, en Russie et en Afrique du Sud.

Description 
La longueur totale des varanopidés varie entre . Ils présentent déjà certaines caractéristiques avancées des vrais « pélycosauriens », comme des crânes hauts, étroits et allongés. Leurs mâchoires sont longues avec des dents tranchantes.

Cependant, ils montrent encore des caractères primitifs par rapport aux mammifères. Ils avaient de longues queues, un corps semblable à celui d'un lézard et des pattes minces.

Paléobiologie 
Les varanopidés étaient principalement carnivores, mais comme leur taille était réduite, leur régime alimentaire est passé d'un mode de vie carnivore à un mode de vie insectivore. Comparés aux autres animaux du Permien inférieur, ils étaient des créatures agiles.

Aucun Varanopidae connu à ce jour n'a développé une voile dorsale comme certains « pélycosauriens » comme Dimetrodon.

Classification 
 

Le cladogramme suivant, établi par R. J. Benson en 2012, positionne la famille des varanopidés parmi les synapsides :

Publication originale

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Dimetrodon
 Eupelycosauria

Notes et références 

Famille de synapsides (nom scientifique)
Synapside du Permien
Taxon fossile décrit en 1940
Eupelycosauria